Вунгта́у:
 Вунгтау — город в провинции Бариа-Вунгтау, на юге Вьетнама.
 Вунгтау — вьетнамский коммерческий аэропорт, расположенный неподалёку от центрального района города Вунгтау.